Denumirea Dobric se poate referi la:
 Dobric, un sat în comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud, România;
 Dobric, un sat în comuna Apșa de Mijloc, raionul Rahău, regiunea Transcarpatia, Ucraina.